Die Landesstelle für Museumsbetreuung unterstützt die nichtstaatlichen Museen, Sammlungen und musealen Einrichtungen in Baden-Württemberg bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mit dem Ziel, auf eine gut strukturierte, lebendige und besucherfreundliche Museumslandschaft hinzuwirken.

Organisation und Aufgaben 
Die Service- und Beratungsstelle untersteht dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst und ist dem Landesmuseum Württemberg in Stuttgart als selbständige Abteilung zugeordnet.
Die Landesstelle besteht in ihrer heutigen Form seit 1979, nachdem die Aufgaben zur Betreuung der nichtstaatlichen Museen in Baden-Württemberg vom Landesdenkmalamt auf das Württembergische Landesmuseum übertragen worden waren. Es werden 1250 Einrichtungen betreut.

Hauptaufgabe ist, neben der finanziellen Förderung der Museen, die personelle Fortbildung und Vernetzung, vor allem die fachliche Beratung in allen museumsrelevanten Belangen wie zum Beispiel:
 Erfassung, Ausbau und Pflege der Sammlungen
 Museums- und Ausstellungskonzepte
 Einrichtung und Gestaltung
 Konservierung und Restaurierung
 Vermittlung und Besucherorientierung
 Organisationsentwicklung und Finanzierungsplanung

Publikationen 
 Landesstelle für Museumsbetreuung Baden-Württemberg und Museumsverband Baden-Württemberg e.V. (Hrsg.): Museen in Baden-Württemberg. 7., völlig neu bearbeitete Auflage. Theiss, Stuttgart 2018, 532 S., ISBN 978-3-8062-2629-4.

Digitale Angebote 
Seit 1999 betreibt die Landesstelle mit Netmuseum ein Portal mit einer Übersicht zu rund 1.300 Museen in Baden-Württemberg und einem kostenlose Ausstellungsverzeichnis.

Siehe auch 
 Liste der Museen in Baden-Württemberg

Weblinks 
 Homepage der Landesstelle für Museumsbetreuung Baden-Württemberg
 Homepage der Konferenz der Museumsberater in den Ländern
 Museen auf der Homepage des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg

Fußnoten 

Baden-Wurttemberg
Kulturelle Organisation (Stuttgart)
Gegründet 1979
!